Dromaeosauroides és un gènere representat per una única espècie de dinosaure teròpode dromeosàurid, que va viure en el Cretaci inferior (fa aproximadament entre 142 a 134, en el Valanginià), en el que avui és Dinamarca.

Referències 

 Bonde, N. i Christiansen, P. 2003. New dinosaurs from Denmark. Comptes Rendus Palevol, 2, 1, 13-26.
 Bonde, N. 2003. The first dinosaur from Denmark. Neues Jahrbuch Geologie Paläontologie Abh. 227, 2, 287-299.
 Bonde, N. 2004. An early cretaceous (Ryazanian) fauna of ""Purbeck-Wealden type"" at robbedale, Bornholm, Denmark. Mesozoic Fishes 3 - Systematics, Paleoenvironments and Biodiversity. G. Arratia i A. Tintori (eds.), 507-528.

Dinosaures del Cretaci
Dromeosàurids